Project M, projet de la NASA visant à envoyer un robonaute sur la Lune ;
 Project M, mod du jeu vidéo Super Smash Bros. Brawl ;
 , une équipe de plus de 100 personnes constituée de membres de Nintendo, du studio de développement  et du studio d'animation , qui a développé le jeu  de 2007 à 2010.